Anton Graff, Zwitsers portretschilder
Dorothea Maria Graff (1678-1743), Nederlands schilderes
 Todd Graff,  Amerikaans acteur, schrijver, regisseur en producent

Zie ook

 De Graff
 Graf (doorverwijspagina)